Чемпіонат Футбольної ліги Англії 2012—2013 — 9-й сезон із нинішньою назвою та 20-й за нинішнім форматом ліги. Тривав із 12 серпня 2012 по 27 травня 2013 року. Усього брали участь 24 клуби, які між собою зіграли 552 матчі. Загалом забито 1494 м'ячі. Кращим бомбардиром чемпіонату став Гленн Мюррей із 30 голами. У турнірі переміг Кардіфф Сіті, який разом з Галл Сіті відправився до Прем'єр-ліги. Спонсорська назва — Чемпіонат Футбольної ліги Енпавер ().

Зміни відносно попереднього сезону

Зміна команд

З Чемпіонату Футбольної ліги 
Клуби, які вийшли до Прем'єр-ліги
 Редінг
 Саутгемптон
 Вест Гем Юнайтед

Клуби, що вибули до Першої ліги
 Портсмут
 Ковентрі Сіті
 Донкастер Роверз

До Чемпіонату Футбольної ліги 
Клуби, що вибули з Прем'єр-ліги
 Болтон Вондерерз
 Блекберн Роверз
 Вулвергемптон Вондерерз

Клуби, що вийшли з Першої ліги
 Чарльтон Атлетік
 Шеффілд Венсдей
 Гаддерсфілд Таун

Інформація про команди

Тренери, капітани та спонсори

Турнірна таблиця

Матчі плей-оф

Результати матчів

Статистика

Бомбардири

Асистенти

Примітки 

Футбольна ліга
Англія
Англія